HMAS Brisbane je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Brisbane (1915)
 HMAS Brisbane (D 41)
 HMAS Brisbane (2015)

Glej tudi 
 HMAS Brisbane (pomorska baza)

Brisbane